Кубок Азии 2004 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это 13-й по счету Кубок Азии. Финальный турнир проходил в Китае с 17 июля по 7 августа 2004 года.

Отборочный турнир

Стадионы

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Призы

Символическая сборная

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 2004 на RSSSF
 Официальный сайт

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 2004 году
Июль 2004 года
Август 2004 года
Международные соревнования по футболу в Китае
Спорт в Китае в 2004 году